Акидзуки — японское феодальное княжество периода Эдо.
 «Акидзуки» — японский эскадренный миноносец времён Второй Мировой войны.
 «Акидзуки» — серия японских эскадренных миноносцев 1950-х годов.
 «Акидзуки» — тип современных японских эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием.

См. также 
 Восстание в Акидзуки — вооружённое антиправительственное выступление нетитулованной аристократии в районе Акидзуки префектуры Фукуока.